Fritz Haupt ist der Name folgender Personen:

* Fritz Haupt (Architekt, 1863) (1863–1906), deutscher Architekt
 Fritz Haupt (Architekt, 1913) (1913–nach 1990), deutscher Architekt und Firmengründer (WEHA-Kunst)